Тис ягідний — хвойне вічнозелене дерево або великий чагарник (10—20 м заввишки) родини тисових.

Ботанічні пам'ятки природи 
 Тис ягідний — м. Львів
 Тис ягідний — Рахівський район (Рахівський лісгосп)
 Тис ягідний — Рахівський район (Великобичківський лісгосп)
 Тис ягідний — Воловецький район
 Тис ягідний — Богородчанський район
 Тис ягідний — Калуський район, Болехівська міська громада
 Тис ягідний — м. Одеса
 Тис ягідний — м. Кам'янець-Подільський, вул. Л. Українки, 52
 Тис ягідний — м. Кам'янець-Подільський, вул. Л. Українки, 56
 Тис ягідний — м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка